Арха́не-Астеру́сия () — община в Греции, на юге Крита, на побережье Ливийского моря. Входит в периферийную единицу Ираклион в периферии Крит. Создана с 2011 года по программе Калликратиса при слиянии общин Архане, Астерусия и Никос-Казандзакис. Население общины  жителя по переписи 2011 года. Площадь 337,137 квадратного километра. Плотность 49,51 человека на квадратный километр. Административный центр — Пеза, исторические центры — Пиргос и Эпано-Архане. Димархом на местных выборах 2014 года избран Эмануил Кокосалис ().

Административное деление 

Община (дим) Архане — Астерусия делится на 3 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Крита